Guanxi: (Pinyin: gūanxi) indica, nella società cinese, un sistema di relazioni molto profonde; una rete sociale di contatti a cui un individuo può fare riferimento quando ne necessita.

Guanxi mi you: Un agrume cinese dalla forma piriforme, con polpa soda e tenera, succoso e dal sapore agrodolce. La buccia è liscia, sottile e di colore arancione vivo; Nel 2011 entra nel registro Ue dop.

Guangxi: (Kwangsi Chuang) (in pinyin Guangxi Zhuangzu) è una regione autonoma della Cina meridionale.